Der Rajon Mischhirja (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Er wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Wolowe errichtet, nach der Umbenennung der namensgebenden Stadt wurde auch der Rajon 1953 umbenannt, zugleich wurde der Okrug in den Rajon Wolowe umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Nordteil des neuen Rajons Chust.

Er lag im Nordosten der Oblast im Gebirgszug der Ukrainischen Karpaten/Waldkarpaten und grenzte im Osten an den Rajon Tjatschiw, im Süden an den Rajon Chust, im Südwesten an den Rajon Irschawa und den Rajon Swaljawa, im Westen an den Rajon Wolowez sowie im Norden in der Oblast Lwiw an den Rajon Skole und in der Oblast Iwano-Frankiwsk an den Rajon Dolyna und den Rajon Roschnjatiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde und 22 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 eine Siedlung städtischen Typs
 43 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Mischhirja und Umgebung mit ukrainischen Namen

Einzelnachweise 

Mischhirja
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Chust